Carlo d'Aspre – barone di Aspre e Hoobreuck, luogotenente-feldmaresciallo austriaco
 Costantino d'Aspre – barone di Aspre e Hoobreuck, tenente-feldmaresciallo austriaco